Der Dreiband-Weltcup 2005/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 19. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 5. bis zum 10. September 2005 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hurghada statt. Es war  das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Hurghada.

Geschichte 
Das zweite Weltcup-Turnier des Jahres 2005 in Hurghada endete mit einer Überraschung. Der 34-jährige Belgier Roland Forthomme gewann sein erstes Weltcup-Turnier. Im Finale siegte der Qualifikant nach 1:2 Satzrückstand gegen den Favoriten Frédéric Caudron mit 3:2 Sätzen. Seine starke Leistung bestätigte er auch als er in der ersten Runde den Weltranglistenzweiten Torbjörn Blomdahl ausschaltete und den besten Generaldurchschnitt des Turniers spielte. Dritte wurden Semih Saygıner und der Koreaner Choi Jae-dong der erstmals eine Medaille in einem internationalen Turnier gewann.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Hurghada wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste Zweite für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Semih Saygıner 
  Filipos Kasidokostas
  Marco Zanetti  
  Martin Horn
  Tonny Carlsen
  Adnan Yüksel
  Choi Jae-dong
  Jean Paul de Bruijn

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2005 2
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Hurghada